Un hamburger est un type de sandwich. Hamburger peut également désigner :

Patronyme 
 Bo Hamburger (1970-), coureur cycliste danois.
 Erna Hamburger (1911-1988), ingénieur et professeur d'université suisse.
 Ernst Hamburger (1890-1980), historien et homme politique allemand.
 Ernst Hamburger (1933-2018), physicien et communicateur scientifique brésilien.
 Franz Hamburger (1874-1954), médecin et professeur d'université autrichien.
 Hans Hamburger (1889-1956), mathématicien allemand.
 Mark Hamburger (1987-), joueur de baseball des Astros de Houston.
 Neil Hamburger, personnage du comédien et musicien américain Gregg Turkington (1967-).
 Jean Hamburger (1909-1992), médecin et essayiste français
 Bernard Hamburger (1940-1982, fils de Jean Hamburger), architecte français
 Michel-Jean Hamburger ou Michel Berger (1947-1992, fils de Jean Hamburger), chanteur français
 Max Wolfgang Chalom Hamburger, dit Wo (1917-1940), dessinateur de presse allemand et ami de Walter Benjamin.
 Max Hamburger (1920-2012), survivant de l'Holocauste
 Paul Hamburger (1920-2004), pianiste, accompagnateur, chambriste et érudit anglais d'origine autrichienne
 Wolf Hamburger (1770-1850), talmudiste et rosh yeshiva allemand.

Articles liés à la ville de Hambourg 
 Hamburger Bahnhof, ancienne gare de Berlin, point de départ de la ligne de chemin de fer vers Hamburg.
 Hamburger Flugzeugbau, société de construction aéronautique allemande située à Hambourg.
 Hamburger Kunsthalle, musée d'art de Hambourg.
 Hamburger Morgenpost quotidien allemand fondé en 1949 par le Parti social-démocrate, édité à Hambourg.

Divers 

 Hamburger Börs, scène de cabaret suédoise.
 Hamburger Film Sandwich, film réalisé par John Landis en 1977.
 Hamburger, Pan-Bagnat, Rock'n roll, etc., autobiographie de Dick Rivers.
 Hamburger, l'autre titre du jeu vidéo Burgertime.
 Hamburger est le gentilé qui désigne les habitants de Hambourg.
 , en informatique, est un menu adapté à l'utilisation d'un écran tactile.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique